I risultati completi del motomondiale 1986 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500 
Classifica piloti

Classe 250
Classifica piloti

Classe 125
Classifica piloti

Classe 80
Classifica piloti

Classe sidecar
Classifica equipaggi

Note

Collegamenti esterni

 1986